Brambilla puede referirse a:

Ferdinando Brambilla, pintor italiano;Gianluca Brambilla, ciclista italiano;GiovanBattista Brambilla, fotógrafo italiano;Pierre Brambilla, ex ciclista italiano;Vittorio Brambilla, piloto italiano de Fórmula 1;
 el asteroide (640) Brambilla''' del cinturón de asteroides.